IP, az internetprotokoll rövidítése
 IP-védettség, műszaki berendezések tokozásának környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele
 IP, a szándékorientált programozás angol rövidítése (a szócikk elkészültéig lásd a Charles Simonyi cikket)
 IP, a MÁV InterPici vonatainak jelzése
 Ip, az Ipp nevű település román megnevezése